Sergueï Vladimirovitch Rozine - en russe :  et en anglais :  (né le  à Leningrad en URSS) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Formé au HK Ijorets, il joue ses premiers matchs dans la Vyschaïa Liga en 1998. La saison suivante, il intègre l'effectif du HK Lipetsk dans la Superliga. Il remporte le second échelon russe avec le Sibir Novossibirsk en 2002 et accède à la Superliga. Il porte ensuite les couleurs de l'Avangard Omsk, du Salavat Ioulaïev Oufa, du Severstal Tcherepovets et du SKA Saint-Pétersbourg. En 2006, il intègre l'effectif du HK CSKA Moscou. Il a joué une série de 234 matchs sans interruption pour le club de l'armée.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1998-1999|| HK Ijorets || Vyschaïa liga|| 28|| 4|| 4|| 8|| 32|| || || || || 
|-
| 1999-2000|| HK Lipetsk || Superliga|| 36|| 1|| 0|| 1|| 42|| || || || || 
|-
| 2000-2001|| Sibir Novossibirsk || Vyschaïa liga || 46|| 6|| 8|| 14|| 18|| 11|| 1|| 1|| 2|| 4
|-
| 2001-2002|| Sibir Novossibirsk || Vyschaïa liga || 47|| 6|| 13|| 19|| 53|| 14|| 1|| 2|| 3|| 14
|-
|rowspan="2"|2002-2003|| Sibir Novossibirsk || Superliga|| 27|| 3|| 4|| 7|| 72|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| Avangard Omsk|| Superliga|| 21|| 0|| 6|| 6|| 2|| 12|| 1|| 1|| 2|| 8
|-
|rowspan="2"| 2003-2004 || Avangard Omsk|| Superliga|| 22|| 0|| 0|| 0|| 24|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| Salavat Ioulaïev Oufa|| Superliga|| 29|| 3|| 6|| 9|| 16|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 2004-2005|| Severstal Tcherepovets|| Superliga|| 32|| 2|| 1|| 3|| 12|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 2005-2006|| SKA Saint-Pétersbourg|| Superliga|| 34|| 2|| 2|| 4|| 74|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2005-2006|| SKA Saint-Pétersbourg 2|| Pervaïa liga|| 3|| 0|| 4|| 4|| 2|| || || || || 
|-
| 2006-2007|| CSKA Moscou|| Superliga|| 54|| 2|| 6|| 8|| 74|| 12|| 1|| 1|| 2|| 18
|-
| 2007-2008|| CSKA Moscou|| Superliga|| 57|| 2|| 12|| 14|| 103|| 6|| 0|| 1|| 1|| 10
|-
| 2008-2009|| CSKA Moscou|| KHL|| 56|| 4|| 13|| 17|| 74|| 8|| 0|| 1|| 1|| 14
|-
|2009-2010|| CSKA Moscou|| KHL|| 54|| 2|| 9|| 11|| 36|| 3|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
|2010-2011 || Torpedo Nijni Novgorod ||KHL || 53|| 4|| 8|| 12|| 63|| || || || ||
|-
| 2011-2012|| Torpedo Nijni Novgorod || KHL|| 18|| 1|| 1|| 2|| 10|| 2|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2012-2013 || Neftekhimik Nijnekamsk || KHL || 34|| 0|| 1|| 1|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014|| HK Vitiaz || KHL || 35|| 2|| 2|| 4|| 28|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015|| Roubine Tioumen || VHL || 48 || 1 || 9 || 10 || 58 || 11 || 1 || 3 || 4 || 8

Références 

Naissance en juin 1977
Joueur russe de hockey sur glace
Joueur du HK Lipetsk
Joueur du Sibir Novossibirsk
Joueur de l'Avangard Omsk
Joueur du Salavat Ioulaïev Oufa
Joueur du Severstal Tcherepovets
Joueur du SKA Saint-Pétersbourg
Joueur du HK CSKA Moscou
Joueur du Torpedo Nijni Novgorod
Joueur du Neftekhimik Nijnekamsk
Joueur du HK Vitiaz
Défenseur de hockey sur glace